Četverored, film Jakova Sedlara iz 1999. godine
 Četverored, roman Ivana Aralice o Križnom putu i maskru na Bleiburgu 1994. godine